Pasáž Alfa může být:

 pasáž v paláci U Stýblů (též palác Alfa) v Praze
 pasáž v paláci Alfa v Brně